Муха́мед Бе́шич (; 10 сентября 1992, Берлин) — боснийский и немецкий футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника. Игрок клуба «Ференцварош» и национальной сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Родился в Германии в семье эмигрантов из Боснии, сохранивших боснийское гражданство.

В ранней молодости Мухамед играл за малоизвестный клуб «Тиргартен 58». Затем он был приобретен клубом «Рейникендорфер Фюксе». Практически всю свою молодость Мухамед посвятил этому клубу. После он стал воспитанником берлинской «Теннис-Боруссии». Затем перешёл в «Гамбург», где выступал за юношескую команду и фарм-клуб, также провёл 3 матча в Бундеслиге.

28 июля 2014 года Бешич перешёл в английский клуб «Эвертон», подписав контракт на 5 лет. 29 февраля 2016 года продлил контракт с «Эвертоном» до июня 2021 года.

31 января 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мидлсбро». Дебютировал 17 февраля в выездном матче против «Кардифф Сити» (0:1). 23 августа 2018 года повторно был арендован «Мидлсбро» до конца сезона 2018/19.

В сезоне 2019/20 на правах аренды выступал за клуб «Шеффилд Юнайтед», за который сыграл в 9 матчах АПЛ.

Карьера в сборной 
C 17 лет вызывался в молодёжную сборную Боснии и Герцеговины. С 2010 года выступает за взрослую национальную сборную.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 45 матчей / 0 голов; 20 побед, 9 ничьих, 16 поражений.

Достижения 
«Ференцварош»
 Чемпион Венгрии: 2021/22
 Обладатель Кубка Венгрии: 2021/22
 Обладатель Кубка венгерской лиги: 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Шеффилд Юнайтед»

Футболисты Германии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»